1 gmina w Niemczech:
 Rabel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Osoby:
 Fanny Rabel